Fruehauf steht für:
 Hugo Fruehauf (* 1939), US-amerikanischer Raumfahrtingenieur und einer der Entwickler von GPS
 Fruehauf Corporation